IAAF Road Race Label Events — 3-х уровневая система оценки шоссейных беговых соревнований. Разработана международной легкоатлетической федерацией в 2007 году. В 2008 году все крупные международные шоссейные пробеги были поделены на статусы. Существует 3 статуса оценки легкоатлетического пробега: золотой, серебряный и бронзовый. Все пробеги делятся на 3 типа — марафоны, полумарафоны и пробеги (так названы дистанции менее полумарафона: например, 10 км или 15 км).

Критерии, по которым пробегу присваивается тот или иной статус: по организации пробег должен соответствовать требованиям ИААФ и местным законам; по длине и качеству трассы соответствовать требованиям AIMS и другие критерии.

Единственным российским пробегом, имевшим Road Race Label, являлся Сибирский международный марафон. В декабре 2011 года ему был присуждён статус Road Race Bronze ИААФ. С 2016-го года статус был отозван.

Золотой статус (2018)

Серебряный статус (2018)

Бронзовый статус (2018)

Примечания

Ссылки 
 Календарь соревнований и результаты пробегов 2014 года

Соревнования по лёгкой атлетике
Бег по шоссе